Чемпионаты проводятся Сальвадорской шахматной федерацией () начиная с 1946 года.

Хронологическая таблица

Примечания 

Сальвадор
Чемпионаты Сальвадора